Convento di Santa Brigida – convento di Firenze
 Convento di Santa Brigida – convento di Tallinn

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Brigida
 Santa Brigida